Municipio de Forbes puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Forbes (condado de Charles Mix, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Charles Mix.
 Municipio de Forbes (condado de Holt, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Holt.